Чемпіонат Шотландії з футболу 2005—2006 — 109-й сезон найвищого дивізіону чемпіонату Шотландії. Титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Бомбардири

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Шотландії на rsssf 
 Прем'єр-Ліга Шотландії на soccerway 
 Statto 

2006
Шотландія
Шотландія